Савелич () — черногорская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Савелич, Данило (род. 1985) — черногорский футболист, полузащитник.
 Савелич, Ниша (род. 1970) — югославский и черногорский футболист, защитник.
 Савелич, Эстебан (род. 1991) — аргентинский и черногорский футболист, защитник.

